Die British Open 2003 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2003/04, das vom 8. bis 16. November 2003 im Brighton Centre ausgetragen wurde. Nachdem das Turnier bis 2000 feste Austragungsorte gehabt hatte, war das Seebad Brighton der dritte Austragungsort in drei Jahren.

Vorjahressieger Paul Hunter kam diesmal nur ins Viertelfinale. Stephen Hendry traf im Finale auf Ronnie O’Sullivan und gewann 9:6. Mit seinem vierten Titelgewinn wurde er der erfolgreichste Spieler bei den British Open. Es war Hendrys 35. Ranglistensieg.

John Higgins gelang in Runde 2 ein Break von 147 Punkten. Es war das 48. offizielle Maximum Break und das sechste bei den British Open.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld stieg gegenüber 2002 um 20.000 £ auf den zweithöchsten Betrag der Turniergeschichte. Die Veränderungen waren uneinheitlich, im Viertel- und Achtelfinale gab es mehr, die weitere Platzierungen bekamen sogar weniger, die letzten beiden Qualifikationsrunden hingegen wieder mehr. Die Punkte für die Weltrangliste änderten sich nicht.

Für das Maximum Break gab es zu der Prämie für das höchste Break zusätzlich 20.000 £, also insgesamt 25.000 £.

Finalrunde 
Die Hauptrunde in Brighton wurde wie im Vorjahr mit 48 Spielern gespielt, wobei die Top 16 der Weltrangliste für Runde 2 gesetzt waren.

Runde 1 
16 Spieler hatten sich in drei Runden in Prestatyn qualifiziert. Sie traten gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 16 Sieger aus Runde 1.

Finale 
Sowohl Ronnie O’Sullivan als auch Stephen Hendry hatten das Turnier bereits gewonnen, der Schotte sogar dreimal. Bei den British Open waren die beiden noch nicht aufeinander getroffen, aber im Turnierfinale waren sie schon 10 Mal Gegner gewesen, davon hatte O’Sullivan 7 Begegnungen gewonnen. Der Engländer ging auch in diesem Match 2:0 in Führung, Hendry glich aber wieder aus. In der zweiten Sessionhälfte konnte O’Sullivan einen Vorsprung herausspielen und verteidigen und so ging er mit einer 5:3-Führung in den Abend. Den bestimmte dann aber eindeutig der Schotte. Er glich aus und nach fünf gewonnenen Frames in Folge führte er 8:5. Der 14. Frame ging zwar an O’Sullivan, brachte aber keine Wende und Hendry vollendete anschließend zum 9:6-Sieg. In einem hochklassigen Finale erzielten die die beiden Kontrahenten 14 Breaks von mindestens 50 Punkten, davon sechs mit mehr als 100 Punkten. Vom vierten bis zum achten Frame gelangen ihnen abwechselnd fünf Century-Breaks in Folge.

Seit die British Open 1985 zum Ranglistenturnier geworden waren, hatte nur John Higgins das Turnier ebenfalls dreimal gewonnen, jetzt wurde Hendry wieder zum alleinigen Rekordsieger.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 21. bis 25. September 2003 im Pontin's Centre in Prestatyn (Wales) statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 spielten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren.

Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
24 Spieler erzielten im Hauptturnier 42 Breaks von mindestens 100 Punkten. John Higgins gelang bei seinem 5:1-Sieg über Michael Judge ein Maximum Break. Exakt einen Monat zuvor hatte er auch beim LG Cup ein 147er Break geschafft. Zum vierten Mal in seiner Karriere gelang ihm das perfekte Break, in der Geschichte der British Open war es das sechste und das vierte vor TV-Kameras. 30 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 21 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2003
Snookerveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Brighton